Jméno a příjmení Václav Němeček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Václav Němeček (* 1967) – český fotbalista, účastník mistrovství světa v roce 1990
 Václav Němeček (geograf) (1919–1993) – český geograf a vysokoškolský profesor
 Václav Němeček (politik) (1881–???) – český politik, sociálnědemokratický poslanec a odborový předák
 Václav Němeček (spisovatel) (1924–2002) – český spisovatel, autor knih o historii letectví